Baku ist:
 der Name der Hauptstadt Aserbaidschans, siehe Baku
 „Zweites Baku“ und „Drittes Baku“ ‒ Erdölfördergebiete in Russland, nordöstlich von Samara bzw. in Westsibirien am Ob bei Surgut
 das Holz des Makore-Baums
 ein Held in der persischen Mythologie, siehe Baku (Held)
 ein chinesisches und japanisches Fabelwesen, siehe Baku (Fabelwesen)
 der Name einer Progressive-Rock-Band der frühen 1990er Jahre aus Nürnberg, siehe Baku (Band)
 der Vorname des japanischen Autors Akae Baku
 ein PC- und Konsolenspiel von Sega, siehe  Baku Baku 
 ein Volk aus dem Star-Trek-Universum, siehe Ba'ku
 ein Flugdeckkreuzer der Kiew-Klasse, siehe Baku (CVHG-103)
 Baku (Solukhumbu), ein VDC im Distrikt Solukhumbu (Nepal)

Baku ist der Familienname folgender Personen:
 Makana Baku (* 1998), deutsch-kongolesischer Fußballspieler
 Ridle Baku (* 1998), deutsch-kongolesischer Fußballspieler

Siehe auch: